— современный японский писатель.

Морими родился в городе Икома в префектуре Нара. Место действия многих его книг — Киото, где Морими окончил университет, писатель имеет вторую степень по сельскому хозяйству. В университете Морими состоял в стрелковом клубе, для которого начал писать юмористические расказы.

Морими дебютировал в 2003 году, его первая книга «Башня солнца» получила премию Japan Fantasy Novel Award. В 2010 году повесть «Пингвинья тропа» получила 31-й  и была номинирована на премию Сэйун. До 2011 года Морими работал в Национальной парламентской библиотеке в Токио, после чего переехал в Нару и посветил себя писательству.

По словам Морими, на него большое влияние оказали фильмы Хаяо Миядзаки и Мамору Осии, а некоторые из сцен «Пингвиньей тропы» были написаны под впечатлением от «Соляриса» Лема.

Из его работ были экранизированы The Tatami Galaxy (аниме-сериал, 2010), Uchouten Kazoku (аниме-сериал, 2013 и 2017), The Night Is Short, Walk on Girl (аниме-фильм, 2017) и «Пингвинья тропа» (аниме-фильм, 2018, на русском языке вышел под названием «Тайная жизнь пингвинов»).

В 2019 году 2 его книги были переведены на английский язык. На русском языке книги писателя издаёт издательство «Истари комикс».

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , лауреат Nihon SF Taisho Award

Ссылки 

Японские писатели